Materialul rulant al CFR se poate referi la locomotivele și vagoanele folosite de oricare din companiile desprinse din Căile Ferate Române:
 CFR Călători
 CFR Marfă
 CFR Infrastructură
 Societatea Feroviară de Turism

Note 

CFR